Le Puech, comune francese
Henri-Charles Puech, storico delle religioni
Puech o puèg in lingua occitana significa « monte, altura, collina, picco »